Suttinger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Suttinger (* 1640; † Ende 1689/Anfang 1690), deutscher Kartograf und Festungstechniker
 Johann Baptist Suttinger (1608–1662), Wiener Jurist
 Karl Benedikt Suttinger (1746–1830), deutscher lutherischer Theologe, Philologe und Lehrer